Военно-морская академия США () — военная академия, готовящая офицеров для ВМС США и Корпуса морской пехоты США. Расположена в городе Аннаполис, поэтому сама академия часто также неофициально называется Аннаполис.

Талисман академии — козёл Билл.

История 
Академия была основана в 1845 году военно-морским министром Джорджем Банкрофтом. Школа открылась 10 октября с первыми 50 учениками и 7 преподавателями. Курс обучения включал в себя навигацию, артиллерию, паровые машины, химию, английский язык, французский язык и натурфилософию. Во время Американо-мексиканской войны академия выпустила 90 офицеров флота. В 1850 была введена форма учащихся, академии придан первый учебный корабль. В 1853 в академии была смонтирована система газового отопления и освещения, одна из первых в США.

Во время гражданской войны в США 400 выпускников академии служили во флоте Союза, 95 — во флоте Конфедерации, 23 было убито в бою или умерло от ран. Сама академия была эвакуирована в Ньюпорт (штат Род-Айленд), вернувшись в Аннаполис в 1865 году.

В последующий период академия постепенно расширялась, вводились новые предметы, строились здания. В 1882 году академия начала готовить офицеров не только для флота, но и для корпуса морской пехоты. После испано-американской войны значение академии выросло. 1899—1906 годах здания академии были перестроены и расширены. В 1911 году в академии был построен первый военно-морской аэродром США, в 1913 году переведённый в Пенсаколу. В 1933 году решением Конгресса академии было разрешено присваивать степень бакалавра.

В 1941 году, кроме обычного обучения, было проведено обучение офицеров запаса. Подготовлено 3319 офицеров.

В 1949 году впервые выпускником академии стал чернокожий американец Уэсли Энтони Браун. В 1975 году к обучению в академии были допущены женщины.

Деятельность

Приём и обучение 
Приём в основном происходит по рекомендации конгрессменов США. Каждый конгрессмен и вице-президент имеет по пять мест в академии, на которые он может рекомендовать одного или нескольких кандидатов. Кроме того, есть 170 мест для рядовых флота и корпуса морской пехоты, проходящих активную службу, 100 мест для детей офицеров, 65 мест для детей военных, которые были убиты в бою или получили тяжелые ранения.

Кандидат на поступление должен быть в возрасте от 17 до 23 лет, не быть женатым или замужем, не иметь детей, не быть беременной и иметь хороший моральный характер.

Преподавательский состав академии примерно наполовину состоит из гражданских, а наполовину из военных. Почти все гражданские преподаватели имеют научную степень доктора философии. Большинство военных имеют магистерскую степень.

В настоящее время в академии нет жесткой единой программы обучения и учащиеся могут выбирать одну из 21 следующих специализаций:

Суперинтенданты 
 3 сентября 1845 — 15 марта 1847 − коммандер Франклин Бьюкенен
 1 ноября 1853 — 15 сентября 1857 − коммандер Луис Голдсборо
 9 сентября 1865 — 1 декабря 1869 − контр-адмирал/вице-адмирал Дэвид Диксон Портер
 9 сентября 1886 — 13 июня 1890 − коммандер/капитан Уильям Томас Сампсон
 1 мая 1931 — 18 июня 1934 − контр-адмирал Томас Чарльз Харт
 1 февраля 1938 — 1 февраля 1941 − контр-адмирал Уилсон Браун
 15 января 1947 — 28 апреля 1950 − контр-адмирал Джеймс Лемюэль Холлоуэй

Известные выпускники

Примечания

Ссылки 
 The United States Naval Academy’s official Web site
 United States Naval Academy Alumni Association Website
 
 United States Naval Academy Sports
 Naval Academy Links from Homeport: the United States Naval Academy Alumni Online Community 
 

Аннаполис (Мэриленд)
Военно-морские силы США
Военно-морская академия США